Соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх 1996 года проходили с 22 июля по 2 августа в Атлантическом океане в заливе Вассау Саунд () недалеко от города Саванна в штате Джорджия.

Серебро, завоёванное в 1996 году в Атланте Георгием Шайдуко, Игорем Скалиным и Дмитрием Шабановым в классе «Солинг», было до августа 2016 года второй наградой России в парусном спорте за всю историю Олимпийских игр после бронзовой Олимпийской медали 1912 года. При этом яхтсмены РСФСР:   
Тимир Пинегин,  Фёдор Шутков, Балашов А.В., Потапов В.Я., Будников Б.Ф., Будников А.Ф., Музыченко А.А. завоевали несколько олимпийских наград, включая золотые.

Медалисты

Открытые классы

Мужчины

Женщины

Страны

Интересные факты 
Медалистами Олимпиады стали два родных брата из Бразилии: Торбен Граэль в Звёздном и Ларс Граэль в Торнадо

Результаты

Женщины

Мистраль, парусная доска

Европа, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Мужчины

Мистраль, парусная доска

Финн, одноместный швербот

470, двухместный швербот

Открытые классы

Лазер, одноместный швербот

Звёздный, двухместная килевая яхта

Торнадо, двухместный катамаран

Солинг, килевая яхта

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Международные соревнования по парусному спорту в США